Karl Wilmanns ist der Name folgender Personen:

* Karl Wilmanns (Politiker) (1835–1898), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Wilmanns (Mediziner) (1873–1945), deutscher Psychiater